Бартфельд — еврейская фамилия.

 Бартфельд, Борис Нухимович (род. 1956) — русский поэт и писатель.
 Бартфельд, Натан Яковлевич (1949—2021) — футбольный арбитр, функционер.
 Бартфельд-Феллер, Маргит (Маргарита Морицовна, род. 1923) — израильская немецкоязычная писательница, мемуаристка.

См. также 
 Бартфельд — прежнее (немецкоязычное) название города Бардеёв.